Liné est un patronyme :
 Helga Liné  est une actrice allemande née le  à Berlin.
 Victor Liné (1847-1898) industriel albertin (ingénieur constructeur mécanicien) principalement dans la machine outil.